

Architettura 
Francia
 Torre Eiffel – torre panoramica e monumento nazionale di Parigi
Stati Uniti d'America
 Torre Eiffel – replica della Torre Eiffel di Parigi del parco dei divertimenti di Kings Island, a Mason, nell'Ohio
 Torre Eiffel – replica della Torre Eiffel di Parigi del parco dei divertimenti di Kings Dominion, a Doswell, nella Virginia
 Torre Eiffel – replica della Torre Eiffel di Parigi di Paris, nel Texas

Arte 
 Torre Eiffel – serie di dipinti di Robert Delaunay

Letteratura 
 La torre Eiffel – racconto di Dino Buzzati

Pagine correlate 
 La Tour Eiffel